Дэ́рил Кри́стин Ха́нна (; 3 декабря 1960, Чикаго, Иллинойс) — американская актриса, ,  и .

Ранние годы 
Родители Дэрил разошлись, когда она была ещё ребёнком. Её мать позднее вышла замуж ещё раз. У Дэрил восемь братьев и сестёр. В детстве врачи заподозрили у неё аутизм, она страдала от бессонницы. В возрасте 3 лет Дэрил получила увечье в доме своей бабушки, лишившись фаланги на левом указательном пальце. Позднее, став киноактрисой, Ханна скрывала увечье, надевая перчатки или пряча руки в карманы.

В 1970-х годах переехала в Лос-Анджелес, где жила вместе с Рэйчел Уорд.

Карьера 
Первоначально Дэрил мечтала стать танцовщицей, однако потом решила обучаться актёрскому мастерству в Университете Южной Каролины. О мире кино она узнавала от своего дяди Хаскелла Уэкслера, дважды лауреата премии «Оскар» за операторскую работу. Дэрил Ханна дебютировала в кино в фильме Брайана Де Пальмы «Ярость» 1978 года.

Впервые Дэрил Ханна с её ростом 178 см привлекла внимание публики в роли андроида Прис в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и благодаря роли русалки в фильме «Всплеск». За ними в 1986 году последовала главная роль в фильме «Клан пещерного медведя». В том же году Ханна появилась в триллере «Орлы юриспруденции» вместе с Робертом Редфордом и Деброй Уингер. В 1987 году Дэрил Ханна сыграла в фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит», где её партнёрами стали Майкл Дуглас, Чарли Шин, Мартин Шин и Хэл Холбрук, получив за фильм «Золотую малину» как худшая исполнительница роли второго плана.

Далее Ханна снялась в фильмах «Игра в полях господних» (1991), «Исповедь невидимки» (1992), «Нападение гигантской женщины» (1993) и «Двое — это слишком» и попала во все таблоиды благодаря своему роману с Джоном Кеннеди-младшим, порвав многолетние отношения с композитором-песенником Джексоном Брауном и оказавшись согласно опросам в числе самых красивых актрис и обладательниц «лучшего тела в истории кино».

В 1994 году Ханна получила приз жюри Берлинского кинофестиваля за 12-минутный короткометражный фильм «Последний ужин» (1993), будучи его сценаристом, продюсером и исполнив роль.

В конце 1990-х годов она была моделью, демонстрировавшей бельё торгового дома «Британский дом». В 2002 году снялась в музыкальном клипе британского певца Робби Уильямса на композицию «Feel».

В 2003 году Ханна получила роль антагонистки героини Умы Турман в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».

Награды 
 1987 — премия Золотая малина за худшую женскую роль второго плана («Уолл-стрит»), а также номинации в 1988 и 1996 годах.
 2005 — приз DIVA
 Лучшая драка — MTV Movie Awards (За фильм Убить Билла 2, 2005)

Фильмография

Режиссёр, продюсер, сценарист 
 1993 — Последний ужин / The Last Supper — режиссёр, продюсер, сценарист
 1993 — Атака 50-футовой женщины / Attack of the 50 Ft. Woman — сопродюсер
 1999 — Полевые цветы / Wildflowers — исполнительный продюсер
 2002 — Полоса примечаний / Strip Notes — режиссёр, продюсер
 2008 — Злость / Vice — исполнительный продюсер
 2012 — Жадные лживые ублюдки / Greedy Lying Bastards
 2018 — Paradox — режиссёр, сценарист

Примечания

Ссылки 

 видеоблог Дэрил Ханны 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Лауреаты премии «Золотая малина»
Аутисты
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Больные синдромом Аспергера